Вепнер — фамилия. Известные носители:
 Вепнер, Пит
 Вепнер, Чак